Lingua karo (Brasile) (codice ISO 639-3 arr)
Lingua karo (Etiopia) (codice ISO 639-3 kxh)